Horsham, West Sussex, Anglaterra
 Districte de Horsham
 Horsham (Austràlia), Victòria
 Horsham (Worcestershire), Anglaterra
 Horsham St Faith, Norfolk, Anglaterra